Ekvivalencija ili ekvivalentnost (kasnolat. aequivalentia) može značiti:
 ekvivalencija je istovrijednost ili jednaka vrijednost.
 ekvivalencija mase i energije, u fizici, kaže da svakomu fizikalno tijelu, koje miruje, treba pripisati energiju koja je jednaka umnošku mase toga tijela i kvadrata brzine svjetlosti ili E = m∙c2.
 ekvivalencija (lingvistika) je pojam iz lingvistike F. de Saussurea koji slijedom razvoja strukturalizma nalazi primjenu i u poetici (R. O. Jakobson, J. M. Lotman) i semantici (A. J. Greimas). Primarno upućuje na odnos podudarnosti dvaju raznorodnih ali povezanih aspekata jezičnog znaka, označitelja i označenoga, pa otuda i na tvorbu značenja. 
 relacija ekvivalencije, u matematici, je relacija koja zadovoljava uvjete: refleksivnosti (x ≈ x); simetričnosti (iz x ≈ y proizlazi y ≈ x); tranzitivnosti (iz x ≈ y i y ≈ z proizlazi x ≈ z). Ekvivalentni su na primjer skupovi oni između kojih se može uspostaviti bijekcija. 
 ekvivalencija (logika), u matematičkoj logici,  je logička operacija koja je za uređeni par matematičkih izjava A ⇔ B (A ekvivalentno B) istinita ako i samo ako su izjave A i B jednakih vrijednosti i istinitosti.

Izvori